Победа (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 342 жителя (по переписи населения 1991 года — 380 жителей).

Демография 
В селе Победа, по переписи 2002 года проживали 273 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 41,1 лет (40,6 года у мужчин и 41,5 года у женщин). В селе есть 131 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,58.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины